Vättermeer, Zweeds: Vättern, een meer in Zuid-Zweden
Vättern (Värmdö), een meer in de Zweedse gemeente Värmdö
Vättern (Storfors), een meer in de Zweedse gemeente Storfors